Posthoorn (instrument), een blaasinstrument
Posthoorn (grensbuurtschap), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Terneuzen en de Belgische gemeente Assenede
Posthoorn (Oldebroek), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Oldebroek
De Posthoorn, een buurtschap in de Nederlandse gemeente Rucphen
Stopplaats Posthoorn, een voormalige stopplaats aan de spoorlijn Deventer-Ommen
schuilkerk De Posthoorn in Amsterdam; zie Posthoornkerk
Bodega De Posthoorn, de oudste bodega van Den Haag
VV De Posthoorn, een voetbalclub uit Amersfoort